Miejscowości w USA:
 Buford – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gwinnett
 Buford – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Buford – miasto w stanie Wyoming,
Gminy w USA:
 Buford (ang. Buford Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Buford (ang. Buford Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
 Buford (ang. Buford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams